Beauchamps ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Beauchamps (Manche) im Département Manche
 Beauchamps (Somme) im Département Somme
 Beauchamps-sur-Huillard im Département Loiret

de Beauchamps ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Godard de Beauchamps (1689–1761), französischer Schriftsteller
 Mary Annette Beauchamp, Geburtsname der Schriftstellerin Elizabeth von Arnim, (1866–1941)

Siehe auch:
 Beauchamp